Reihersee heißen
 Reihersee (Alle)
 Reihersee (Lüdershausen)
 Reihersee (Salzgitter)